Мики Рорк (, -{IPA}-: ), рођен као Филип Андре Рорк млађи (, -{IPA}-: ; Скенектади, 16. септембар 1952), амерички је глумац и сценариста те бивши боксер. Глумио је у трилерима, комедијама, драмским, акционим и еротским филмовима. Године 2006. добио је награду Сатурн за филм Град греха, а четири године после године за филм Рвач добио је Златни глобус и награду BAFTA те био номинован за Оскара.

Филмографија 

|-
| 1979. || || -{1941}- || војник Рис || 
|-
| 1980. || || -{City in Fear}- || Тони Пејт || телевизијски филм
|-
| 1980. || || -{Act of Love}- || Џозеф Сајбулкауски || телевизијски филм
|-
| 1980. || Затамњење || -{Fade to Black}- || Ричи || 
|-
| 1980. || || -{Rape and Marriage: The Rideout Case}- || Џон Рајдаут || телевизијски филм
|-
| 1980. || Врата раја || -{Heaven's Gate}- || Ник Реј || 
|-
| 1981. || || -{Body Heat}- || Теди Луис || 
|-
| 1981. || || -{Hardcase}- || Перк Досон || телевизијски филм
|-
| 1982. ||Ресторан || -{Diner}- || Роберт „Буги” Шефтел || 
|-
| 1983. || || -{Rumble Fish}- || мотоциклиста || 
|-
| 1984. || || -{The Pope of Greenwich Village}- || Чарли Моран || 
|-
| 1984. || || -{Eureka}- || Аурелио Д’Амато || 
|-
| 1985. || || -{Year of the Dragon}- || полицијски капетан Стенли Вајт || 
|-
| 1986. || Девет и по недеља || -{9½ Weeks}- || Џон Греј || 
|-
| 1987. || Анђеоско срце || -{Angel Heart}- || Харолд Р. „Хари” Ејнџел || 
|-
| 1987. || || -{Barfly}- || Хенри Чинаски || 
|-
| 1987. || || -{A Prayer for the Dying}- || Мартин Фалон || 
|-
| 1988. || Дечко из краја || -{Homeboy}- || Џони Вокер || такође сценариста
|-
| 1989. || || -{Francesco}- || Франческо || 
|-
| 1989. || Лепи Џони || -{Johnny Handsome}- || Џон Седли (Лепи Џони) / Џони Мичел || 
|-
| 1990. || Дивља орхидеја || -{Wild Orchid}- || Џејмс Вилер || 
|-
| 1990. || Часови очаја || -{Desperate Hours}- || Мајкл Бозворт || 
|-
| 1991. || || -{Harley Davidson and the Marlboro Man}- || Харли Дејвидсон || 
|-
| 1992. || || -{White Sands}- || Горман Ленокс || 
|-
| 1994. || || -{F.T.W.}- || Френк Т. Велс || такође прича
|-
| 1994. || || -{The Last Outlaw}- || пуковник Граф || телевизијски филм
|-
| 1995. || || -{Fall Time}- || Флоренс || 
|-
| 1996. || || -{Exit in Red}- || Ед Олтман || direct-to-video филм
|-
| 1996. || Метак || -{Bullet}- || Буч „Булет” Стајн || такође сценариста и музички супервизор
|-
| 1997. || || -{Double Team}- || Ставрос || 
|-
| 1997. || || -{Another 9½ Weeks}- || Џон Греј || direct-to-video филм
|-
| 1997. || || -{The Rainmaker}- || Џ. Лајман „Бружер” Стоун || 
|-
| 1998. || || -{Buffalo '66}- || Буки || 
|-
| 1998. || || -{Thicker Than Blood}- || отац Френк Ларкин || 
|-
| 1998. || || -{Thursday}- || детектив Касаров || 
|-
| 1998. || || -{Point Blank}- || Руди Реј || direct-to-video филм
|-
| 1998. || Танка црвена линија || -{The Thin Red Line}- || војник || исечене сцене
|-
| 1999. || || -{Out in Fifty}- || Џек Бракен || direct-to-video филм
|-
| 1999. || || -{Cousin Joey}- || — ||?
|-
| 1999. || || -{Shergar}- || Гавин О’Рорк || direct-to-video филм
|-
| 1999. || || -{Shades}- || Пол С. Саливан || 
|-
| 2000. || || -{Animal Factory}- || Џен Актрес || 
|-
| 2000. || Ухвати Картера || -{Get Carter}- || Сајрус Пејс || 
|-
| 2001. || || -{They Crawl}- || Тајни Фрејкс || direct-to-video филм
|-
| 2001. || || -{The Pledge}- || Џим Олстад || 
|-
| 2001. || || -{The Follow}- || муж || кратки филм
|-
| 2001. || || -{Picture Claire}- || Еди || 
|-
| 2002. || || -{Spun}- || Кук („Кувар”) || 
|-
| 2003. || || -{Masked and Anonymous}- || Едмунд || 
|-
| 2003. || Било једном у Мексику || -{Once Upon a Time in Mexico}- || Били Чејмберс || 
|-
| 2004. || У жару освете || -{Man on Fire}- || Џордан Калфус || 
|-
| 2005. || Град греха || -{Sin City}- || Марв || 
|-
| 2005. || Домино || -{Domino}- || Ед Мосби || 
|-
| 2006. || || -{Stormbreaker}- || Даријус Сејл || 
|-
| 2008. || Рвач || -{The Wrestler}- || Ренди „Рем” Робинсон || 
|-
| 2009. || || -{Killshot}- || Арманд „Блекберд” Дигас || 
|-
| 2009. || || -{The Informers}- || Питер || 
|-
| 2010. || || -{13}- || Џеферсон || 
|-
| 2010. || Ајрон Мен 2 || -{Iron Man 2}- || Иван Ванко / Виплеш || 
|-
| 2010. || Плаћеници || -{The Expendables}- || Тул || 
|-
| 2010. || || -{Passion Play}- || Нејт Гранзини || 
|-
| 2011. || || -{Black Gold}- || Том Хадсон || 
|-
| 2011. ||Бесмртници|| -{Immortals}- || краљ Хиперион || 
|-
| 2012. || || -{The Courier}- || Максвел || direct-to-video филм
|-
| 2012. || || -{Black November}- || Том Хадсон || 
|-
| 2013. || || -{Java Heat}- || Малик || 
|-
| 2013. || || -{Generation Iron}- || Мики Рорк || 
|-
| 2013. || || -{Dead in Tombstone}- || Сатана || direct-to-video филм
|-
| 2014. || Град греха: Убиства вредна || -{Sin City: A Dame to Kill For}- || Марв || 
|-
| 2015. || || -{Ashby}- || Ешби Холт || 
|-
| 2015. || || -{Skin Traffik}- || Вогал || 
|-
| 2015. || || -{War Pigs}- || мајор Е. Џ. Рединг || 
|-
| 2015. || || -{Blunt Force Trauma}- || Зоринхер || 
|-
| 2021. || Божији човек || -{Man of God}- || парализовани човек ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 Keri Walsh, "Why Does Mickey Rourke Give Pleasure?", Critical Inquiry, Vol 37, no. 1, Autumn 2010; Приступљено 02. 12. 2014.

Рођени 1952.
Амерички глумци
Амерички сценаристи
Амерички боксери
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сатурн
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара
Људи под псеудонимом
Биографије живих особа